Кристофер Эдвард Мартин (; род. 21 марта 1966 года) — американский продюсер и хип-хоп DJ, который выступает под псевдонимом DJ Premier. Вместе с рэпером Guru входил в состав хип-хоп группы Gang Starr. Родился в городе Хьюстон, но уже в молодом возрасте переехал в Бруклин, Нью-Йорк. Журнал The Source назвал его одним из 5 лучших продюсеров хип-хопа в истории музыки. Его творение в основном базируется на семплировании.

Начало карьеры 
В начале выступал под псевдонимом Waxmaster C, но изменил его на DJ Premier, когда переехал в Бруклин, где вместе с Guru основал хип-хоп группу Gang Starr. Выбрал псевдоним Premier, поскольку хотел быть первым в том, что он делал. DJ Premier сотрудничал с многими хип-хоп артистами, в частности Apathy, Big L, Big Daddy Kane, Bun B, Canibus, D.I.T.C., Fat Joe, Game, Ill Bill, Jay-Z, Joell Ortiz, Канье Уэст, KRS-One, Lord Finesse, M.O.P., Mos Def, Nas, Rakim, Royce da 5'9", Snoop Dogg, The LOX, The Notorious B.I.G., Vinnie Paz, Xzibit, Dr. Dre и др. Также сотрудничал с известными джазовыми исполнителями Брэнфордом Марсалисом и Buckshot Lefonque над их первым альбомом. Выпустил пять треков для Кристины Агилеры с альбома Back to Basics. Также стоит отметить его сотрудничество с Limp Bizkit, D’Angelo, Крейгом Дэвидом и Мэйси Грэй.

В 2008 году он принял участие в разработке игры GTA IV. Он играл самого себя - диджея на радиостанции Classics, где звучали треки рэп-исполнителей  Old School.

Дискография 

 No More Mr. Nice Guy (Альбом Gang Starr) (1989)
 Step In the Arena (Альбом Gang Starr) (1991)
 Daily Operation (Альбом Gang Starr) (1992)
 Hard to Earn (Альбом Gang Starr) (1994)
 The Sun Rises in the East (совместно с Jeru The Damaja) (1994)
 Livin' Proof (совместно с Group Home) (1995)
 Wrath of the Math (совместно с Jeru The Damaja) (1996)
 Moment Of Truth (Альбом Gang Starr) (1998)
 The Ownerz (Альбом Gang Starr) (2003)
 Beats That Collected Dust (2008)
 Rare Play Vol. 1 (2008)
 Rare Play Vol. 2 (2009)
 Tha Blaqprint (совместно с Blaq Poet) (2009)
 DJ Premier Presents Get Used To Us (2010)
 Beats That Collected Dust Vol. 2 (2011)
 Premo Pimpin’ EP (совместно с Вайс П.) (2011)
 StOoDiOtYmE EP (совместно с Bumpy Knuckles) (2012)
 The Kolexxxion (совместно с Бампи Наклз) (2012)
 Hustlas Union:Local NYG (совместно с NYG’z) (2013)
 Already (совместно с Khaleel) (2013)
 PRhyme (совместно с Royce da 5'9") (2014)

Ссылки 
 
 
 
 Fansite/newsite about DJ Premier

Примечания 

Рэперы США
Выпускники Университета Прери-Вью A&M